The Radiators steht für:

 The Radiators (US-Band), Rockband aus New Orleans, Louisiana (1978–2011)
 The Radiators (australische Band), Rockband aus Sydney, Australien (seit 1978)
 The Radiators from Space, irische Punkrock-Band (1976–1981, seit 2004), auch bekannt als The Radiators
 The Radiators (Album), ein 2001 erschienenes Album der US-Band The Rediators